Världsmästerskapet i bandy för herrar 2004 var det 24:e världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades med A-gruppen i Sverige 1-8 februari 2004. Finland vann turneringen före Sverige och Ryssland. Det var Finlands första världsmästartitel i bandy för herrar. I matchen den 4 februari 2004 i Grängesberg vann Finland för första gången över Ryssland i världsmästerskapet i bandy för herrar, Sovjetunionen ej medräknat . B-gruppen spelades i Budapest i Ungern 25-28 februari 2004, och vanns av USA.

Kvalificerade nationer 
Asien
 

Europa
 
 
 
 
 
 
 
 

Nordamerika

A-VM

Grundserien

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

B-VM
Alla matcher spelades i Budapest i Ungern.

Grundserien

25 februari 2004: Kanada-USA 3-4
25 februari 2004: Ungern-Estland 2-3
25 februari 2004: Vitryssland-Nederländerna 7-0
25 februari 2004: Estland-Kanada 2-6
25 februari 2004: Ungern-USA 1-10
26 februari 2004: Vitryssland-Estland 2-1
26 februari 2004: Nederländerna-USA 0-12
26 februari 2004: Vitryssland-Kanada 3-2
26 februari 2004: Estland-USA 0-10
26 februari 2004: Ungern-Nederländerna 4-1
27 februari 2004: Ungern-Vitryssland 4-2
27 februari 2004: Nederländerna-Kanada 1-6
27 februari 2004: Vitryssland-USA 1-6
27 februari 2004: Nederländerna-Estland 0-6
27 februari 2004: Ungern-Kanada 3-3

Kval- och placeringsmatcher

Kvalmatch till A-gruppen 2005
28 februari 2004: USA-Vitryssland 7-0

Spel om plats 3-4 i B-gruppen 2004
28 februari 2004: Kanada-Ungern 1-5

Källor

Externa länkar
Bandysidan - Världsmästerskapet i bandy för herrar 2004

Sport i Sverige 2004
2004 i Ungern
Internationella bandytävlingar i Sverige
Bandy i Ungern
Bandysäsongen 2003/2004
Internationella sportevenemang i Stockholm
Internationella sportevenemang i Budapest
2004
Sportevenemang i Västerås
Sportevenemang i Uppsala
Ludvika kommun
Sportevenemang i Sandviken
Stockholm under 2000-talet (decennium)
Budapest under 2000-talet